John Scales, Brits voetballer
 Patrick Scales, Brits musicus
 Prunella Scales, Brits actrice
 Toonladder